Navás kan som auktorsförkortning betyda:

 Longinos Navás

Auktorsförkortningar